Mischa je mužské i ženské křestní jméno, transkripce ruského Míša. To je domácká forma ruského jména Michail nebo českého Michal (z původně hebrejského Michael) a jeho význam je „kdo je jako Bůh?“, „Bohu podobný“. Jméno se rozšířilo i do německy mluvících zemí.

Muži 
 Mischa Alexander (*1962), nizozemský režisér a scenárista
 Mischa Auer (1905–1967), ruský herec
 Mischa Bakaleinikoff (1890-1960), ruský skladatel
 Mischa Berlinski (*1973), americký spisovatel, se svým prvním a nejznámějším románem Fieldwork se stal finalistou o Národní knižní cenu
 Mischa Elman (Mikhail Saulovich) (1891–1967), ukrajinský židovský houslista
 Mischa Hausserman (*1941 Rakousko), americký herec
 Mischa Keijser (*1974), holandský fotograf, fotožurnalista
 Mischa Maisky (*1948), lotyšský violoncellista
 Mischa Mischakoff (1895-1981), houslista, koncertní mistr
 Mischa Richter (1910-2001), karikaturista, který pracoval s Strictly Richter a The New Yorker
 Mischa Zverev (Mikhail Zverev) (*1987), německý profesionální tenisový hráč

Ženy 
 Mischa Bartonová (*1986), britská herečka

Fiktivní postavy 
 Mischa kocour, postava z The Story of Cinderella, japonského anime TV seriálu od Hiroshiho Sasagawu z roku 1996
 Mischa Lecter, postava z Hannibala, sestra hlavní postavy Hannibala Lectera
 Mischa Vorfren, Anzat z populárního Star Wars

Související články 
 Michal
 Michael
 Misha

Ženská jména hebrejského původu
Ženská jména
Mužská jména hebrejského původu
Mužská jména
Jména ruského původu